KKR, Kolkata Knight Riders, indiai krikettcsapat
KKR, Kohlberg Kravis Roberts, amerikai befektetési társaság